Barking může být:

 Barking (stanice metra v Londýně) – stanice metra v Londýně
 Barking FC – anglický fotbalový klub
 Barking a Dagenham – městský obvod na východě Londýna

Externí odkazy